Хань Симэн — полные тёзки, две деятельницы искусства в Китае:

 Хань Симэн (поэтесса) (韓希孟) — легендарная поэтесса XIII века в Китае времён падения Южной Сун.
 Хань Симэн (вышивальщица) (韓希孟) — вышивальщица, в 30-е годы XVII века сделавшая вышивку высоким искусством.